Jméno Bonifác nosilo osm papežů římskokatolické církve a jeden vzdoropapež. Mužské křestní jméno Bonifác je latinského původu, odvozené z výrazu „homo boni fati“, tj. „muž dobrého osudu/původu“.

papežové
 sv. Bonifác I. – pontifik v letech 418–422
 Bonifác II. – pontifik v letech 530–532
 Bonifác III. – pontifik v letech 606–607
 sv. Bonifác IV. – pontifik v letech 608–615
 Bonifác V. – pontifik v letech 619–625
 Bonifác VI. – pontifik v roce 896
 Bonifác VII. – vzdoropapež v letech 974/984–985
 Bonifác VIII. – pontifik v letech 1294–1303
 Bonifác IX. – pontifik v letech 1389–1404

další osoby jménem
 Bonifác

Papežové podle jména